Pitpit steht für:
 Blaukopfpitpit, Vogelart aus der Familie der Tangaren
 Weißbauchpitpit, Vogelart aus der Familie der Tangaren